Prescrire peut désigner :
 pour un médecin, l'action de conseiller à un patient un traitement particulier. Exemple : « Le médecin lui a prescrit des médicaments. » ;
 Prescrire, une revue médicale française.